Villafamés kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villafamés (ort i Spanien), Valencia, Província de Castelló, 
 Vilafamés, kommun, Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar